Finland kan henvise til flere artikler:

 Finland – et land i Europa

 Finland (roman) – en roman af Søren Damm